

Persone 
 Alexis-François Artaud de Montor (1772-1849) – storico, diplomatico e traduttore francese
 Antonin Artaud (1896-1948) – drammaturgo, attore, saggista e regista teatrale francese
 Pierre-Yves Artaud (1946) – flautista francese
 William Artaud (1763-1823) – pittore britannico